Szklana Huta (Glashütte) bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Szklana Huta (Boronów), Weiler der Gmina Boronów in der Woiwodschaft Schlesien
 Szklana Huta (Cekcyn), Weiler der Gmina Cekcyn in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Szklana Huta (Lipusz), Dorf der Gmina Lipusz im Powiat Kościerski der Woiwodschaft Pommern
 Szklana Huta, Ortsteil von Lubiatowo im Powiat Wejherowski der Woiwodschaft Pommern; siehe Lubiatowo (Choczewo)#Geographie
 Szklana Huta (Złoczew), Dorf der Gmina Złoczew in der Woiwodschaft Łódź